Чёрный список — понятие, которое может означать:

 Чёрный список — список, в который заносятся нежелательные элементы. На интернет-сленге носит название бан-лист.
 Чёрный список — многосерийный телевизионный психологический триллер.

См. также 

 Чёрный список Голливуда
 Чёрный список: Искупление
 Чёрный список лучших сценариев
 Чёрные и белые списки в телефонии